Regionale Publieke Omroep,  geheel van Nederlandse regionale omroepen
Royal Philharmonic Orchestra, een Brits symfonieorkest
Recovery Point Objective, herstelpuntdoelstelling van data in de informatietechnologie